Degradation oder Degradierung (von lateinisch degrado „herabsetzen“) steht für:

 Degradierung (Rang), Herabsetzung eines Ranges in einer Hierarchie
 Degradation (Kirchenrecht), Verfahren zum Entzug der geistlichen Würde bei Priestern
 Zersetzung (Chemie), Zerlegung von Verbindungen oder Stoffabbau, im Speziellen die Degradation von Kunststoffen
 Materialermüdung, Verlust von Materialeigenschaften
 Alterungsverhalten von Solarzellen, siehe Solarmodul #Degradation
 schleichende Verringerung der Kapazität von Akkumulatoren, siehe Kapazität (galvanische Zelle) #Degradation
 Proteolyse, Funktionsverlust von Proteinen durch enzymatische Spaltung
 Bodendegradation, Verschlechterung von Bodeneigenschaften
 Durchmischung sortierter Größenverteilung von Gesteinsfragmenten, siehe Gradierung
 Qualitätsminderung von Bild- und Tondaten durch Kompression, siehe Datenkompression #Verlustbehaftete Kompression
 Schädigung eines Signals in der Datentechnik, siehe Bitfehlerhäufigkeit

Siehe auch: